La Mule (La Mula), film hispano-britannique réalisé par Michael Radford (2013) ;
 La Mule (The Mule), film américain réalisé par Clint Eastwood (2018).